Cracker es un término de origen inglés que puede referirse a:

Informática
 Un cracker, aquel que utiliza técnicas de hacking con fines criminales o maliciosos;

Entretenimiento
 Cracker, una serie de televisión estadounidense dirigida por Stephen Cragg y protagonizada por Robbie Coltrane;
 Cracker, banda de música country-rock;
 Cracker, el título de la novela de culto del escritor Fenix Hebron.

Alimento
 Cracker, un alimento.

Personas
 Cracker, una jerga, término a veces abusivo para cualquier persona blanca europea.